Бюдельє́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на південь від Парижа, 105 км на північний схід від Ліможа, 50 км на схід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 302 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 650,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт
 Бюдельєр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Бюдельєр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез